La matraite è un minerale discreditato dall'IMA perché successive analisi hanno determinato che si tratta di un geminato di sfalerite della quale è da considerarsi quindi una varietà.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Note

Collegamenti esterni 

Solfuri e sali dello zolfo (minerali)
Varietà di minerali